Le détourage peut désigner :
 une technique d'entretien des locaux consistant à nettoyer d'abord le tour d'une surface (par exemple le long des plinthes).
 une technique de retouche d'image permettant d'enlever une partie d'une illustration, voir l'article détourage.
 le fait de rendre autonome et séparer une partie d'une entreprise (aussi appelé carve-out en ce sens), par exemple en vue d'une cession ; plus spécifiquement, dans le domaine informatique, le projet consistant à dissocier le SI d'une activité par rapport au reste de l'entreprise.